Фамилија Сесења има више значења:

 Фамилија Сесења (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Сесења, Колонија Силва (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику